Tuđman ist der Familienname von:
 Franjo Tuđman (1922–1999), kroatischer Offizier, Historiker und Politiker, Präsident Kroatiens 1990–1999 
 Miroslav Tuđman (1946–2021), kroatischer Wissenschaftler und Politiker, Sohn von Franjo Tuđman